Maurice Carrier ist der Name folgender Personen:

* Maurice Carrier (Politiker) (1900–1981), französischer Politiker
 Maurice Carrier (Historiker) (* 1927), kanadischer Historiker